Niewinni (The Innocents) – powieść Sinclaira Lewisa
 Niewinni (Les Innocents) – francuski film z 1987 w reżyserii André Téchiné
 Niewinni (The Innocent) – amerykański film z 1993 w reżyserii Johna Schlesingera
 Niewinni (Dark Summer) – amerykański film z 2000 w reżyserii Gregory’ego Marquette’a